Hamburger Schule steht für:

 Hamburger Schule (Popmusik), Stilrichtung der Musik
 Hamburger Schule (Kunstgeschichte), siehe Kunstgeschichte #Die Hamburger Schule und die Ikonografie
 Hamburger Schule (Malerei), Stilrichtung der Malerei, siehe Hermann Kauffmann